Brinay (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Brinay (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym